Tuulikki (finnisch „kleiner Wind“) steht für:

 Tuulikki (Mythologie), Gestalt der finnischen Mythologie
 ein weiblicher Vorname, siehe Tuuli #Tuulikki
 (2716) Tuulikki, Asteroid des Hauptgürtels